

Geografia
 Fiordo di Spillane – fiordo antartico

Persone
 Davy Spillane – musicista irlandese
 Joan Spillane – ex nuotatrice statunitense
 Johnny Spillane – ex combinatista nordico statunitense
 Mickey Spillane – fumettista, scrittore e sceneggiatore statunitense